La Stagione 2014-2015 è stata la 73ª edizione di LNA del campionato svizzero di hockey su ghiaccio, che ha visto laurearsi campione il Davos.

Formula 
Le 12 squadre hanno giocato 2 doppi turni di 22 partite. Inoltre c'è stato un turno supplementare di sei partire che si è disputato contro altre 3 squadre scelte in base alla posizione geografica. Con questa formula ogni squadra ha disputato 50 partite di stagione regolare.

Alla fine della stagione regolare le prime 8 classificate si sono scontrate nei playoff, i quali prevedevano quarti di finale, semifinali e finale. Tutti i turni si sono disputati al meglio delle 7 partite. La vincitrice si è laureata campione svizzera.

Orari di gioco 

Per la stagione 2014-2015, la Lega Nazionale A ha scelto di disputare le partite nei seguenti orari:
 lunedì-sabato: inizio 19:45
 domenica: inizio 15:45
Il derby Ambrì-Lugano è previsto alle 20:15 o 20:30.Le partite dei playoff e dei playout sono previste alle 19:45 o 20:15 a dipendenza della diretta televisiva.

Partecipanti

Regular Season

Classifica 

Note:
, , ,  qualificate di diritto alla Champions Hockey League 2015-2016

Statistiche

Playoff

Note:
, , qualificate di diritto alla Champions Hockey League 2015-2016

Statistiche

LEGENDA:
G= Goal, A= Assist, Pt=Punti

Playout
Dalla stagione 2013-2014 i playout hanno subito una variazione nella loro formula. Le 4 squadre che hanno disputato i playout hanno giocato un turno di andata e ritorno con ognuna delle altre 3 squadre presenti. I punti ottenuti sono stati sommati ai punti ottenuti durante la regular season e le ultime due classificate hanno disputato la finale dei playout.

Classifica turno di piazzamento 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte, GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Risultati

LEGENDA:
DS= Dopo i supplementari, DR= dopo i rigori

Finale dei Playout

Spareggio LNA/LNB

Collegamenti esterni 
 
 

2014 1
Hockey su ghiaccio nel 2014
Hockey su ghiaccio nel 2015